Canalisporium — рід грибів. Назва вперше опублікована 1989 року.

Класифікація 
До роду Canalisporium відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Nawawi, A.; Kuthubutheen, A.J. 1989. Canalisporium, a new genus of lignicolous hyphomycetes from Malaysia. Mycotaxon. 34(2):475-487 - P.477

Роди грибів